

Personnalités 

 Anatole Chauffard (1855-1932) médecin français ;
 Paul-Émile Chauffard (1823-1879) médecin français ;
 R. J. Chauffard (1920-1972) acteur français.